Manuel Álvarez – calciatore cileno
 Manuel Álvarez – scultore spagnolo
 Manuel Álvarez Bravo – fotografo messicano